Панамериканский чемпионат по дзюдо 2010 года прошёл 9-10 апреля в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. Чемпионат был 35-м по счёту и пятым, прошедшим под эгидой Панамериканской конфедерации дзюдо.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
2010 год в дзюдо
Апрель 2010 года
Международные спортивные соревнования в Сан-Сальвадоре
Спорт в Сальвадоре в 2010 году